

Performances 
 Fatal Bazooka - Fous Ta Cagoule
 Bob Sinclar - Rock This Party
 Christina Aguilera - Ain't No Other Man
 Diam's
 Faf Larage
 Fergie - Fergalicious
 Gwen Stefani - Wind It Up
 Nelly Furtado - Promiscuous
 Olivia Ruiz
 Sean Paul - Temperature
 Yannick Noah

Palmarès 
 Révélation francophone
  Christophe Maé
  Faf La Rage
  Najoua Belyzel
  Olivia Ruiz
  Shy'm

Révélation internationale 
  Cassie
  James Morrison
  Lily Allen
   Nelly Furtado
  Rihanna

Artiste masculin francophone 
  Corneille
  Faudel
  M. Pokora
  Pascal Obispo
  Raphael

Artiste masculin international 
  Juanes
  Justin Timberlake
  P. Diddy
  Robbie Williams
  Sean Paul

Artiste féminine francophone 
  Chimène Badi
  Diam's
  Hélène Ségara
  Nâdiya
  Tina Arena

Artiste féminine internationale 
  Beyoncé
  Christina Aguilera
  Madonna
  P!nk
  Shakira

Groupe / duo / troupe internationale 
  Keane
  Tokio Hotel
  Simple Plan
  The Killers
  Muse

Album francophone 
  Yannick Noah : Charango
   Diam's : Dans ma bulle 
  Olivia Ruiz : La Femme chocolat 
  Pascal Obispo : Les Fleurs du bien
   Nâdiya : Nâdiya

DJ de l'année 
   Bob Sinclar 
  David Guetta
  David Vendetta
  Martin Solveig
  Laurent Wolf

Groupe / duo / troupe francophone 
  Sniper
   Indochine
  Leslie /  Amine
  Le Roi Soleil
   Mylène Farmer /   Moby

Album international 
  Christina Aguilera : Back to Basics
  Madonna : Confessions on a Dance Floor
  Justin Timberlake : FutureSex/LoveSounds
  Red Hot Chili Peppers : Stadium Arcadium
  Evanescence : The Open Door

Clip 
  P!nk : Stupid Girls
  Diam's : Jeune Demoiselle
   M. Pokora : De retour 
  Bob Sinclar : Rock This Party
  Evanescence : Call Me When You're Sober

Chanson Internationale 
  Christina Aguilera : Ain't No Other Man
  Gnarls Barkley : Crazy
  Shakira /   Wyclef Jean : Hips Don't Lie
   Nelly Furtado : Maneater
  Rihanna : Unfaithful

Chanson Francophone 
  Faf La Rage : Pas le temps
  Diam's : La Boulette 
  Olivia Ruiz : J'traîne des pieds
  Shy'm : Femme de couleur
  Faudel : Mon pays

Lien externe 

  Site officiel des NRJ Music Awards

2007